Marian Mikołajczyk (ksiądz)
 Marian Mikołajczyk (chemik) – profesor chemii, dyrektor Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
 Marian Mikołajczyk (GUKPPiW)
 Marian Mikołajczyk (prawnik) – profesor nauk prawnych, historyk prawa, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Śląskiego